(littéralement « mâchoire de chat ») est un genre éteint de thérapsides  gorgonopsiens ayant vécu au Permien supérieur, entre  avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud.

L'espèce type est , initialement nommé Scymnognathus tigriceps par les paléontologues sud-africains Robert Broom et Sydney H. Haughton en 1913, puis attribué au nouveau genre Aelurognathus par Haughton en 1924.

Découverte 

Scymnognathus parringtoni, décrit par Friedrich von Huene en 1950, auparavant attribué au genre, est maintenant classé comme une espèce de Sauroctonus. Aelurognathus nyasaensis, décrit par Haughton en 1926 ne fait pas référence au genre.

Description 
Avec un crâne de  de longueur, le taille du reste du corps dAelurognathus est estimé à environ .

Paléobiologie 
Une dent cassée découvert à côté d'un squelette d'un dicynodonte provenant de la zone d'assemblage de Tropidostoma est attribuée à Aelurognathus. Les vertèbres sont dispersés, suggérant que les individus se nourrissait à l'arrière de la carcasse, enlevant les membres postérieurs pour atteindre le dessous mous. Les petites incisives dAelurognathus indiquent qu'il n'est pas capable d'écraser les os mais plus probablement de dépouiller la chair de la proie à la manière des lycaons actuels. Il est peu probable que des marques de morsure sur les os du squelette serait faites par Aelurognathus et est peut être une indication qu'un autre prédateur aurait tué le dicynodonte.

Classification

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Theriodontia
 Gorgonopsia
 Rubidgeinae

Liens externes 

Gorgonopsia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1924
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Espèce décrite en 1913